Peltopes är ett släkte av kräftdjur. Peltopes ingår i familjen Cyproideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Peltopes